Potente puede referirse a:
El adjetivo correspondiente al sustantivo potencia.
Apellido:
Franka Potente (1974-), actriz y cantante alemana.
Osvaldo Rubén Potente (1951-), futbolista argentino.
Heráldica:
Potente: Patrón del forro vero que consta de formas en T.